Östfronten kan syfta på:
 Östfronten under första världskriget
 Östfronten under andra världskriget

Se även
 Eastern Front - en av parterna i konflikten i Östsudan